Melanchthon-Schule ist der Name vom

 Melanchthon-Schule Steinatal, staatlich anerkanntes Gymnasium der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck in Willingshausen im Schwalm-Eder-Kreis in Nordhessen
 Melanchthon-Gymnasium Berlin
 Melanchthonschule (Görlitz)
 Melanchthonschule (Münster)
 Melanchthonschule (Oberhausen)
 Melanchthonschule (Tübingen)
 Melanchthonschule (Wickede)